Grignols ist der Name zweier französischer Gemeinden:

Grignols (Dordogne) im Département Dordogne
Grignols (Gironde) im Département Gironde